Abdul Hamid I (1774. – 1789.), sultan Osmanskog Carstva 
Abdul Hamid II (1876. – 1909.), sultan Osmanskog Carstva 
‘Abd al-Hamid (ime)
Abdul Hamid (vojnik) (1933. – 1965.), indijski vojnik, odlikovan visokim vojnim odličjem Param Vir Chakra
Abdul Hamid (pjesnik)
Abdül Hamid (osmanska podmornica), podmornica Osmanskog Carstva Abdül Hamid
Abdul Hamid (hokej na travi), pakistanski hokejaš, sudionik OI

Vidi još 
Abdelhamid

it:'Abd al-Hamid#Persone